Neil Smith, angol motorversenyző
Neil Smith (1953–2013) az AC/DC második basszusgitárosa (1974)
Neil Smith (1954–) kanadai profi jégkorongozó, edző, igazgató